Лещадь, также лещадка, лещадная плита — плитка, плитняк, расколотый на слои обтёсанный камень, плоский прямоугольный кирпич для полов, специальный кирпич или чугунная плита для печных подов. См. Лещадность.
 Лещадь (устар.) — плоская, гладкая и твердая мель, оголяемый отливом подводный участок из плитняка, небольшое одиночное озеро, небольшая каменная либо водная равнина.
 Лещадь — дно (под) шахтной металлургической печи (доменной печи, вагранки, ватержакетной печи и др.), на которой в процессе плавки скапливается расплавленный металл. Обычно лещадь выкладывают огнеупорным кирпичом или углеродистыми блоками либо утрамбовывают огнеупорной массой. См. Футеровка#Лещадь.